Мелница је насеље у Србији у општини Петровац на Млави у Браничевском округу. Према попису из 2011. било је 799 становника.

Овде се налази Воденица Ђорђа Трифуновића у Мелници.

Демографија 
У насељу Мелница живи 753 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 46,1 година (43,8 код мушкараца и 48,2 код жена). У насељу има 319 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,90.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Петровцу на Млави
Насељена места у Браничевском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији